Arantzazu est un nom d'origine basque qui signifie lieu d'aubépines.

Toponymes 

 Arantzazu, commune de la province de Biscaye en Espagne.
 Arantzazu, est un quartier de la commune d'Ognate, province de Guipuscoa en Espagne.
 Sanctuaire d'Arantzazu est situé dans la commune d'Ognate.

 Aranzazu, municipalité de Colombie.

Prénom 
 Arantzazu est un prénom féminin basque.

 Aranzazú Yankovic, actrice chilienne.

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque